Informàtica: DTP (de l'anglès desktop publishing) de textos mitjançant eines informàtiques. Vegeu: Autoedició.
 Medicina: DTP (acrònim de Diftèria-Tetanus-Tos ferina (de l'anglès diphteria, tetanus, pertussis). Vegeu Vacuna DTP.
 Política: DTP anagrama de Partit de la Societat Democràtica, partit kurd de Turquia